Кантагалу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуарапуава. Население составляет 13 128 человек на 2006 год. Занимает площадь 583,539 км². Плотность населения — 22,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 69.435.926,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.348,63 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,686 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана